Eckmann est le patronyme de :
 Beno Eckmann (1917-2008), mathématicien suisse ;
  (1988- ), une footballeuse allemande ;
  (1893-1940), un écrivain allemand ;
  (1712-1777), un facteur d'orgues allemand ; 
 , mathématicien suisse et fils de Beno Eckmann ; 
  (1910-1987), un homme politique allemand ;
 Otto Eckmann (1865-1902), peintre, illustrateur et typographe allemand.

Eckmann peut aussi faire référence à :
 l'Eckmann, une police de caractère développée par Otto Eckmann ;
 l' ;
 l'.

Paronyme 
 Ekman
 Eekman

Notes et références 

Homonymie de patronyme